NGC 3566 — галактика в созвездии Чаши. Открыта Ормондом Стоуном в 1886 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3566
Чаша (созвездие)